Ландре́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Ландре, Гильом (1905–1968) — нидерландский композитор.
  (1772—1840) — автор первого описания ревматоидного артрита.
 Ловаль-Ландре, Лоик (род. 1981) — французский и гваделупский футболист.

См. также 
 Ландре ()